Opisthoporodesmus är ett släkte av mångfotingar. Opisthoporodesmus ingår i familjen Opisotretidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Opisthoporodesmus